Patu är ett släkte av spindlar. Patu ingår i familjen Symphytognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Patu